Височица може да се отнася за:

 Височица, река в България и Сърбия;
 Височица, хълм в Босна и Херцеговина, който е важен археологически обект;
 Височица, село в община Девол, Албания.